Undead betyder udød på engelsk, og betegnelsen benyttes ofte i fantasy-genren. Det mest almindelige er, at undeads enten er døde væsner genoplivet uden bevidsthed, men det kan også være væsner som har opnået udødelighed. 

Der findes mange forskellige typer af udøde.

Det okkulte
 Spøgelse - et overnaturligt væsen
 Zombie, fra det caribiske trossystem Voodoo, der har afrikanske rødder. Optræder også i mange film og litteraturen.

Film og litteratur
 Frankensteins monster - et kunstigt monster, skabt af Frankenstein
 Mumie - Mumier af døde væsner som er genoplivet med ond magi.
 Vampyr - magtfuld udød skabning i forskellige sammenhænge, hvor vampyren kan have mere eller mindre kontrol over sine egne handlinger

Spil
I nogle fantasy-verdner, spiller udøde en særlig rolle, og visse verdner har sine egne helt specielle typer:

 Lich - magtfuld udød magiker fra Dungeons & Dragons
 Forsaken - fraktion, der tilhører Horden i Warcraft
 Scourge - fraktion fra Warcraft-universet, tidligere ledet af Arthas

Musik
 Undead (sang) - første sang af det amerikanske band Hollywood Undead.
 Undead (album) - Album fra 2012 af Six Feet Under